Graeme Dyce e Harri Heliövaara hanno battuto in finale Stephen Donald e Rupesh Roy 6-2, 6(4)-7, 6-3.

Teste di serie

 Roman Jebavý /  Martin Kližan (quarti di finale)
 Thomas Fabbiano /  Petru-Alexandru Luncanu (secondo turno)
 Assente
 Daniel-Alejandro Lopez Cassaccia /  Matteo Trevisan (primo turno)

<li> Michal Konecny /  Andrej Martin (primo turno)
<li> Ričardas Berankis /  Christopher Rungkat (secondo turno)
<li> Johnny Hamui /  Dennis Lajola (quarti di finale)
<li> Stephen Donald /  Rupesh Roy (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Australian Open 2007